Mužská dvouhra Swiss Open Gstaad 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do singlové soutěže gstaadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl pátý hráč žebříčku Casper Ruud z Norska, který titul obhájil.

Všichni čtyři semifinalisté již v předchozí kariéře probíhající turnaj vyhráli, Casper Ruud (2021), Matteo Berrettini (2018), Albert Ramos-Viñolas (2019) a Dominic Thiem (2015), což se naposledy předtím na okruhu ATP Tour stalo na torontském Rogers Cupu 2010.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Nor Casper Ruud, jenž ve finále zdolal  turnajovou dvojku Mattea Berrettiniho z Itálie po třísetovém průběhu 4–6, 7–6(7–4) a 6–2. Ital přitom po vyhrané první sadě měl za stavu 4–4 ve druhém dějství brejkbol, jehož proměnění by mu zajistili servírování za celkový triumf. Ruud si v probíhající sezóně připsal po Argentina Open a Geneva Open třetí turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Zároveň ukončil 11zápasovou neporazitelnost Berrettiniho.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2022
ATP Tour 2022